Colin McAdam (schrijver), Canadees schrijver.
 Colin McAdam (voetballer) (1951-2013), Schots voetballer.